Légation de Ferrare peut désigner deux légations historiques :
 la légation apostolique de Ferrare (1598-1796), instituée en 1598 par le pape Clément VIII ;
 la légation apostolique de Ferrare (1816-1850), instituée en 1816 par le pape Pie VII.